Sergueï Nikolaïevitch Terechtchenko (en russe  ; en anglais ), né le  à Magnitogorsk (Russie), est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metallourg Magnitogorsk, il remporte la Coupe Kharlamov de la MHL en 2010 avec les Stalnye Lissy entraînés par Ievgueni Korechkov. Le , il est échangé au SKA Saint-Pétersbourg en retour de Gleb Klimenko. Durant l'intersaison, il est à nouveau échangé et revient dans son club formateur. Le , il joue son premier match dans la KHL avec l'équipe première face à l'Avtomobilist Iekaterinbourg. Il décroche la Coupe continentale 2013 avec le Donbass Donetsk. Il remoporte la Coupe Gagarine 2014 et 2016 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. En , il est sélectionné en équipe de Russie B pour prendre part à un tournoi de l'Euro Ice Hockey Challenge en Slovénie.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2010 : remporte le Trophée Viatcheslav Fetissov du meilleur défenseur.
2010 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Est (capitaine).
2012 : remporte le Trophée Viatcheslav Fetissov du meilleur défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2008-2009 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
|2009-2010 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 49|| 0|| 0|| 0|| 85|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Stalnye Lissy || MHL || 54|| 8|| 19|| 27|| 52|| 15|| 1|| 6|| 7|| 16
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Stalnye Lissy || MHL|| 38|| 6|| 13|| 19|| 42|| || || || || 
|-
| SKA-1946 || MHL|| 14|| 0|| 5|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Stalnye Lissy || MHL|| 56|| 11|| 15|| 26|| 66|| 11|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Donbass Donetsk || KHL || 42|| 0|| 2|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 54|| 3|| 7|| 10|| 20|| 21|| 0|| 5|| 5|| 4
|-
| 2014-2015 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 60|| 4|| 4|| 8|| 38|| 10|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2015-2016|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 60 || 4 || 6 || 10 || 26 || 20 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
| 2016-2017 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 56|| 6|| 8|| 14|| 26|| 18|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2017-2018 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 44|| 5|| 6|| 11|| 6|| 11|| 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 36|| 0|| 3|| 3|| 20|| - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 44|| 1|| 7|| 8|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Amour Khabarovsk || KHL || 37|| 6|| 6|| 12|| 22|| - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Amour Khabarovsk || KHL || 40|| 5|| 5|| 10|| 20|| - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Amour Khabarovsk || KHL || 12|| 1|| 1|| 2|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || HC Prešov || Extraliga slovaque || || || || || ||

Notes et références 

Naissance à Magnitogorsk
Naissance en décembre 1991
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Champion de la Coupe Gagarine